Le Collège algonquin (Algonquin College) est une institution d'enseignement post-secondaire anglophone visant les domaines des arts appliqués et de la technologie situé à Ottawa, Ontario, Canada.

Notes et références 

Université à Ottawa